Rama steht für:

 Rama (Volk), ein indigenes Volk in Nicaragua
 Rama (Marke), Markenname eines Streichfettes von Upfield Holdings
 Rama (Fluss), Fluss in der nördlichen Herzegowina
 Rama (Saskatchewan), Dorf in Kanada
 Rama (Fürstentum), Fürstentum auf dem heutigen Gebiet der Herzegowina
 Rama in Benjamin, biblischer Ort
 Rama in Ephraim, biblischer Ort, siehe Ramathaim-Zophim
 Titularbistum Rama, zurückgehend auf die erloschene Diözese Lydda und Rama (das heutige Ramla in Israel)

Rama ist der Name folgender Personen und Figuren:
 Rama (19. Dynastie), Altägyptischer Vorzeichner in der 18./19. Dynastie
 Rama (Mythologie), Ram, im Hinduismus die 7. Inkarnation des Gottes Vishnu
 Rama (Könige von Thailand), Titel der Könige in Thailand, insb. der Chakri-Dynastie
 Rama I., Phra Phutthayotfa Chulalok (1782–1809), König von Thailand
 Rama II., Phra Phutthaloetla Naphalai (1809–1824), König von Thailand
 Rama III., Phra Nang Klao (1824–1851), König von Thailand
 Mongkut (Rama IV., 1851–1868), König von Thailand
 Chulalongkorn (Rama V., 1868–1910), König von Thailand
 Vajiravudh (Rama VI., 1910–1925), König von Thailand
 Prajadhipok (Rama VII., 1925–1935), König von Thailand
 Ananda Mahidol (Rama VIII., 1935–1946), König von Thailand
 Bhumibol Adulyadej (Rama IX., 1946–2016), König von Thailand
 Maha Vajiralongkorn (Rama X., seit 2016), König von Thailand

Rama ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Rama (1926–1983), uruguayischer Schriftsteller, Romanist und Hispanist

 Carol Rama (1918–2015), italienische Künstlerin
 Edi Rama (* 1964), albanischer Politiker und Künstler
 Elio Rama (* 1953), Bischof von Pinheiro
 Esteban de la Rama, philippinischer Revolutionär, Unternehmer und Politiker
 Hans Rama (1906–1967), deutscher Fotograf
 Ina Rama (* 1972), albanische Juristin
 Majlinda Nana Rama, albanische Lehrerin, Journalistin, Autorin und Forscherin
 Milaim Rama (* 1976), Schweizer Fußballspieler
 N. T. Rama Rao (1923–1996), indischer Filmschauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und Politiker
 Renaldo Rama (* 1990), albanischer Fußballspieler
 Rrahman Rama (* 1967), kosovarischer Offizier
 Urata Rama (* 1986), kosovarische Sportschützin
 Valdet Rama (* 1987), albanischer Fußballspieler
 Vicente Rama (1887–1956), philippinischer Schriftsteller, Journalist und Politiker

Siehe auch:
 El Rama
 Ramah